Zawody pucharu świata w biathlonie w Ruhpolding były piątymi w sezonie 2014/2015 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje odbyły się między 14 a 18 stycznia 2015. Rywalizacja odbywała się w sztafetach, sprincie oraz w biegu masowym.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sztafeta kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Bieg masowy mężczyzn 
Polacy nie startowali.

Klasyfikacje po zawodach w Ruhpolding

Bibliografia 
 

Ruhpolding
2015 w Niemczech